

Населені пункти та їхні частини
 Вільчкув — село в гміні Мальчице Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вільчкув — село в гміні Журавіна Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вільчкув — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Вільчкув — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вільчкув — частина села Стравчин у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки